Haploskupina N je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina N, která se masivně rozšířila na řadu kontinentů, je větví africké haploskupiny L3. Vznikla na území Afriky před zhruba 60 000 až 80 000 lety.

Haploskupiny M a N jsou považovány za iniciátory lidské migrace z Afriky. Haploskupina N je předchůdkyní většiny evropských a oceánských haploskupin, včetně mnoha asijských a amerických.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

N